У́лица Воро́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о российском революционере, публицисте и дипломате Вацлаве Вацловиче Воровском (1871—1923).

Белоруссия 
 Улица Воровского — улица в Бресте.
 Улица Воровского — улица в Гомеле.
 Улица Воровского — улица в Витебске
 Улица Воровского — улица в Жлобине
 Улица Воровского — улица в Могилёве
 Улица Воровского — улица в Полоцке

Россия 
 Улица Воровского — улица в Александровске.
 Улица Воровского — улица в Армавире.
 Улица Воровского — улица в Барнауле.
 Улица Воровского — улица в Бугульме.
 Улица Воровского — улица в Будённовске.
 Улица Воровского — улица во Владивостоке.
 Улица Воровского — улица во Владимире.
 Улица Воровского — улица в Волгограде.
 Улица Воровского — улица в Вологде.
 Улица Воровского — улица в Георгиевске.
 Улица Воровского — улица в Екатеринбурге.
 Улица Воровского — улица в Ижевске.
 Улица Воровского — улица в Казани.
 Улица Воровского — улица в Кингисеппе.
 В Кирове Кировской области:
 Улица Воровского — улица в Первомайском и Ленинском районах;
 Улица Воровского — улица в Нововятском районе.
 Улица Воровского — улица в Краснодаре.
 Улица Воровского — улица в Кулебаках.
 Улица Воровского — улица в Липецке.
 Улица Воровского — улица в деревне Мстинский Мост Маловишерского района Новгородской области.
 Улица Воровского — улица в Мурманске.
 Улица Воровского — улица в Муроме.
 Улица Воровского — улица в Мытищах.
 Улица Воровского — улица в Наро-Фоминске.
 Улица Воровского — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Воровского — улица в Новокузнецке.
 Улица Воровского — улица в Новошахтинске.
 Улица Воровского — улица в Новом Осколе.
 Улица Воровского — улица в Омске.
 Улица Воровского — улица в Оренбурге.
 Улица Воровского — улица в Пензе.
 Улица Воровского — улица в Пскове.
 Улица Воровского — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Воровского — улица в Самаре.
 Улица Воровского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Воровского — улица в Симферополе.
 Улица Воровского — улица в Сочи.
 Улица Воровского — улица в Тамбове.
 Улица Воровского — улица в Твери.
 Улица Воровского — улица в Тюмени.
 Улица Воровского — улица в Уссурийске.
 Улица Воровского — улица в Хабаровске.
 Улица Воровского — улица в Челябинске.
 Улица Воровского — улица в Шахтах.
 Улица Воровского — улица в Ярославле.
 Улица Воровского — прежнее (в 1942—1952 годах) название ныне находящейся на территории Москвы Большой Филёвской улицы.
 Улица Воровского — прежнее (в 1923—1993 годах) название Поварской улицы в Москве.

Узбекистан 
 Улица Воровского — улица в Ташкенте.

Украина 
Почти все переименованы в рамках декоммунизации

 Улица Воровского — улица в Донецке.
 Улица Воровского — улица в селе Новая Буда Радомышльского района Житомирской области.

Прежние название 
 Улица Воровского — прежнее название улица Олеся Гончара в Дружковке.
 В Киеве:
 Улица Воровского — прежнее название Блинной улицы в Дарницком районе;
 Улица Воровского — название улицы Крещатик в 1923—1937 годах.
 Улица Воровского — название Бульварно-Кудрявской улицы в 1937—2014 годах;
 Улица Воровского — прежнее название улицы Игита Гаспаряна в Кропивницком.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Юрия Дрогобыча в Краматорске.
 Улица Воровского — прежнее название Театральной улицы в Кременчуге.
 Улица Воровского — прежнее название Украинской улицы в Мариуполе.
 Улица Воровского — прежнее название Монастырской улицы в Мелитополе.
 Улица Воровского — прежнее название Евгеньевской улицы в Харькове.
 Улица Воровского — прежнее название Хлебопекарной улицы в Чернигове.
 Улица Воровского — прежнее название Владимирской улицы в Балаклее.
 Улица Воровского — прежнее название Торговой улицы в Бахмуте.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Максима Зализняка в Бердичеве.
 Улица Воровского — прежнее название Медицинской улицы в Березани.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Николая Алексеева в Благовещенском.
 Улица Воровского — прежнее название Вишнёвой улицы в Богодухове.
 Улица Воровского — прежнее название Солнечной улицы в Богуславе.
 Улица Воровского — прежнее название Гришинской улицы в Борисполе.
 Улица Воровского — прежнее название Украинской улицы в пгт Васильковка.
 Улица Воровского — прежнее название Горной улицы в пгт Великая Багачка.
 Улица Воровского — прежнее название Соборной улицы в пгт Великая Александровка.
 Улица Воровского — прежнее название Спортивной улицы в пгт Весёлое.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Пилипа Орлика в Гадяче.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Николая Борецкого в Гайсине.
 Улица Воровского — прежнее название Соборной улицы в Геническе.
 Улица Воровского — прежнее название Промышленной улицы в Глобино.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Кобзаря в пгт Гостомель.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Дмитрия Багалия в Днепре.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Доброполье.
 Улица Воровского — прежнее название Школьной улицы в пгт Емильчино.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Крещатик в Жашкове.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Владимира Волкодава в Жмеринке.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Петра Дорошенко в пгт Зеленовка.
 Улица Воровского — прежнее название Николаевской улицы в пгт Золочев.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Александра Маламена в Измаиле.
 Улица Воровского — прежнее название Заречной улицы в Изюме.
 Улица Воровского — прежнее название Парковой улицы в Кагарлыке.
 Улица Воровского — прежнее название Январской улицы в Каменском.
 Улица Воровского — прежнее название Торговой улицы в Каневе.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Гренева в Королёве.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Романа Шухевича в Коростене.
 Улица Воровского — прежнее название Слобожанской улицы в Константиновке.
 Улица Воровского — прежнее название Цветущей улицы в Купянске.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Героев Десантников в Лимане.
 Улица Воровского — прежнее название Полтавской улицы в Лисичанске.
 Улица Воровского — прежнее название Киевской улицы в пгт Лосиновка.
 Улица Воровского — прежнее название Береговой улицы в Лохвице.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Гетмана Дорошенко в Лубнах.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Павла Пащевского в Луцке.
 Улица Воровского — прежнее название Добрынинской улицы в пгт Любеч.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Игната Хоткевича в Люботине.
 Улица Воровского — прежнее название Солнечной улицы в Малой Виске.
 Улица Воровского — прежнее название Православной улицы в Малине.
 Улица Воровского — прежнее название Рождественской улицы в Марганце.
 Улица Воровского — прежнее название Вокзальной улицы в Мене.
 Улица Воровского — прежнее название Свяченовской улицы в Мерефе.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Льва Карели в Николаеве.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Филиппа Морачевского в Нежине.
 Улица Воровского — прежнее название Прибрежной улицы в Никополе.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Богданова в пгт Новая Водолага.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Михаила Грушевского в Новгороде-Северском.
 Улица Воровского — прежнее название Медицинской улицы в Новограде-Волынском.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Анны Дмитрян в Новомиргороде.
 Улица Воровского — прежнее название Покровской улицы в Новоукраинке.
 Улица Воровского — прежнее название Малой Арнаутской улицы в Одессе.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Ивана Выговского в Алешках.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Ивана Мазепы в Орехове.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Дениса Давыдова в Ахтырке.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Гетмана Мазепы в Первомайске.
 Улица Воровского — прежнее название Покровской улицы в Переяславе.
 Улица Воровского — прежнее название Тилигульской улицы в Подольске.
 Улица Воровского — прежнее название Млечной улицы в Покрове.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Михайловский Яр в Полтаве.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Вороного в Помошной.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Паславского в Попасной.
 Улица Воровского — прежнее название Парковой улицы в Прилуках.
 Улица Воровского — прежнее название Двухрамной улицы в Путивле.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Просвещения в Ржищеве.
 Улица Воровского — прежнее название Виноградной улицы в пгт Ракитное.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Даля в городе Рубежное.
 Улица Воровского — прежнее название Уютной улицы в городе Синельниково.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Геннадия Тимофеева в городе Славянск.
 Улица Воровского — прежнее название Успенской улицы в городе Смела.
 Улица Воровского — прежнее название Тихой улицы в Снигирёвке.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Кондратюка в Староконстантинове.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Юрия Ветрова в Сумах.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Вернадского в Таврийске.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Бориса Гринченко в Тараще.
 Улица Воровского — прежнее название Нагорной улицы в городе Токмак.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Алексея Братушка в Тростянце.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Поддубного в Умани.
 Улица Воровского — прежнее название Алексеевской улицы в Херсоне.
 Улица Воровского — прежнее название Покровской улицы в Хмельницком.
 Улица Воровского — прежнее название Свято-Покровской улицы в Хмельнике.
 Улица Воровского — прежнее название Лагодинской улицы в Хороле.
 Улица Воровского — прежнее название Самоцветной улицы в пгт Хорошев.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Небесной Сотни в Христиновке.
 Улица Воровского — прежнее название улицы Раисы Кириченко в Черкассах.
 Улица Воровского — прежнее название Херсонской улицы в Чигирине.
 Улица Воровского — прежнее название Светлой улицы в Чугуеве.
 Улица Воровского — прежнее название Парковой улицы в Шепетовке.
 Улица Воровского — прежнее название Родной улицы в Шостке.

См. также 
 Площадь Воровского
 Проезд Воровского
 Переулок Воровского в Волгограде
 Переулок Воровского в Уфе

Примечания